Pina (pel·lícula)
 Toponímia:
 Pina (Alt Palància), municipi valencià a l'Alt Palància
 Pina (Algaida), localitat mallorquina al municipi d'Algaida
 Pina de Ebro, municipi a la província de Saragossa (Aragó)
 Serra de Pina, alineació muntanyosa entre les comarques valencianes de l'Alt Millars i l'Alt Palància
 Riu Pina, riu de Bielorússia, afluent del Prípiat